Данстер () — фамилия и топоним:

Фамилия
  — первый президент Гарвардского колледжа.
  — театральный режиссёр.
  — начальница штаба Армии спасения, первая женщина на посту.
 Данстер, Чинмая — британский музыкант.
  — канадский хоккеист, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде 1948 года.

Топоним
 Замок Данстер — средневековый замок в Сомерсете.
  — деревня в Сомерсете.
  — община в Британской Колумбии.
  — общежитие Гарвардского университета.